Ово је листа најпродаванијих видео игара свих времена. Најпродаванија видео игара до данашњег дана је Тетрис, пазл видео игра , првобитно пуштена у продају за Електроника 60 1984. године, а затим је објављњн и на ГејмБоју у 1989.години. Игра је прилагођена за широк спектар платформи и продала више од 170 милиона примерака, , укључујући и 100 милиона плаћених преузимања за мобилне телефоне и 35 милиона продаје за ГејмБој верзији. Мајнкрафт - је једина видео игра,поред тетрица, која је продата у више од 100 милиона примерака, са 122 милиона продатих примерака до фебруар 2017. Не рачунајући мобилне продаје, најпродаванија видео игара свих времена је GTA V са 85 милиона продатих примерака, а Тетрис је четврти најпродаванији са продајом 70 милиона јединица.

Видео игре

Референце 

Видео-игре
Најпродаваније видео-игре